Богоров — російське прізвище.

 Богоров Ансельм Львович (1903—1993) — радянський оператор документального кіно, лауреат Сталінської премії (1943).
 Богоров Веніамін Григорович (1904—1971) — радянський океанолог і гідробіолог, член-кореспондент Академії наук СРСР (1958).